Sarre steht für:
 den französischen Namen des Flusses Saar
 den französischen Namen für das Saarland

Sarre bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Département de la Sarre, ein früheres französisches Département
 Sarre (Blavet), einen Nebenfluss des Blavet in der Bretagne, Frankreich
 Sarre (Bode), einen Nebenfluss der Bode in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Sarre (Aostatal), einen Ort im Aostatal, Italien
 Sarre (Kent), einen Ort in Kent, England

Sarre ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Sarre (1865–1945), deutscher Orientalist, Archäologe und Kunsthistoriker
 Friedrich-Carl Sarre (1901–1968), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Hans Sarre (1906–1996), deutscher Internist und Nephrologe
 Marie-Louise Sarre (1903–1999), deutsche Bildhauerin und Widerstandskämpferin
 Martina Künsberg Sarre (* 1976), österreichische Politikerin (NEOS)
 Theodor Sarre (1816–1893), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Berliner Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Sarre-Union, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 La Sarre, Stadt in Provinz Québec, Kanada
 Sare (Begriffsklärung)
 Sarr